Cambeses puede hacer referencia a:

 Cambeses, freguesia portuguesa del municipio de Barcelos.
 Cambeses, freguesia portuguesa del municipio de Monção.
 Cambeses do Rio, freguesia portuguesa del municipio de Montalegre.